Tiburón de puntas blancas, tiburón de punta blanca o tiburón de aletas blancas son algunos posibles nombres vulgares con los que se conoce a tres especies de tiburón: